Most valuable player — найцінніший гравець.
 Microsoft Most Valuable Professional.
Model-View-Presenter — архітектурний шаблон.
Minimum viable product — мінімально життєздатний продукт у програмуванні та маркетингу.